Gabrnik je ime več naselij v Sloveniji:

 Gabrnik, občina Škocjan
 Gabrnik, občina Juršinci

naselja v Sloveniji